Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AIG Japan Open 2002 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 4 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 28. bis 30. September 2002 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; 40 kB)

WTA Tour 2002